Нолль ():
 Нолль, Дитер (1927—2008) — немецкий писатель и журналист.
 Нолль, Ингрид (род. 1935) — немецкая писательница.

См. также 
 Ноль (значения)